Аеродром се може односити на:
 Аеродром или ваздушна лука, простор отворен за јавни ваздушни промет
 , насеље и седиште истоимене општине, град Скопље, Северна Македонија
 Општина Аеродром (Скопље), општина града Скопља, Северна Македонија
 Градска општина Аеродром, бивша градска општина града Крагујевца, Србија
 Аеродром (музичка група), југословенска, сада хрватска рок група из Загреба